Вестланд има више значења:
 Вестланд
 Вестланд (Пенсилванија)
 Вестланд (Мичиген)